PBR:
 PBR (катер) — речной патрульный катер военно-морского флота США.
 Плата за результат () — см. Социальная облигация.
 Physically-Based Rendering (PBR) — Физически корректный рендеринг.
 Маршрутизация на основе политик (PBR) — Маршрутизирует трафик на основе заданных  политик.
  — газоохлаждаемый ядерный реактор с графитовым замедлителем.